Кобылинский — фамилия; имеет женскую форму Кобылинская. Известные носители:
 Кобылинский, Александр Исаакович (род. 1950) — член Союза журналистов России, член Союза писателей России, прозаик, поэт, публицист.
 Кобылинский, Валентин Сергеевич (1931-2021) — советский художник-конструктор НАМИ и ВНИИТЭ, разработчик серии самосвалов: «БелАЗ-540», «-548», «-549», «-7421», крана МКШ-25.
 Кобылинский, Евгений Степанович (1875—1927) — начальник Царскосельского караула и особого отряда по охране царской семьи в Тобольске.
 Кобылинский, Лев Львович (1879—1947) — теоретик символизма, христианский философ, историк литературы.
 Кобылинский, Пётр Петрович (1847—1918) — тайный советник, сенатор, член правой группы Государственного Совета, общественный деятель, член Совета Русского Собрания.

 Кобылинские — шляхетский дворянский род.